Svjetsko prvenstvo u reliju 2016. bila je 44. sezona FIA Svjetskog prvenstva u reliju. Uključivala je 13 reli utrka.

Titulu svjetskog prvaka obranio je Sébastien Ogier u automobilu Volkswagen Polo R WRC, a momčadska titula je pripala također ponovno momčadi Volkswagen Motorsport. Za vozača i momčad bila je to četvrta uzastopna titula.

Poredak vozača

Poredak momčadi 

 2016